Ekaterina Dolgoroukova (francisé en Catherine Dolgorouki ou Dolgoroukaïa) peut désigner :

 Ekaterina Alekseïevna Dolgoroukova (1712-1747), la fille du prince Alexeï Grigorievitch Dolgoroukov, le deuxième précepteur du futur empereur russe Pierre II
 Ekaterina Mikhaïlovna Dolgoroukova (1847-1922), la maîtresse puis l'épouse du tsar de Russie Alexandre II

Homonymie dynastique